Název Hvožďany má několik míst:

 1) Hvožďany (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 2) Hvožďany (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Hvožďany (stará tvrz) – zaniklá tvrz v obci Hvožďany, okres Příbram
 Hvožďany (tvrz) – tvrz v obci Hvožďany, okres Příbram
 3) Hvožďany (Úněšov) – část obce Úněšov v okrese Plzeň-sever
 4) Hvožďany (Bechyně) – část města Bechyně v okrese Tábor
 5) Hvožďany (Vodňany) – část města Vodňany v okrese Strakonice

Externí odkazy